U-2 або U2 (У-2):

 Lockheed U-2 — американський висотний літак-розвідник;
 U-2 (1908) — німецький підводний човен, спущений на воду у 1908 році;
 U-2 (1935) — німецький підводний човен, спущений на воду у 1935 році;
 U-2 (1962) — німецький підводний човен, спущений на воду у 1962 році;
 У-2 — перша назва радянського багатоцільового літака конструкції М. М. Полікарпова, перейменованого у 1944 у По-2;
 U2 — ірландський рок-гурт, утворений в 1976 році;
 U2 також може означати назву другої лінії метрополітену у низці міст німецькомовних країн:
 Берлінський метрополітен;
 Мюнхенський метрополітен;
 Нюрнберзький метрополітен;
 Гамбурзький метрополітен;
 Віденський метрополітен;
 U2 (співзвучне з ) — мережевим жаргоном (сленгом): «ти (ви) також».